Dans la mythologie grecque, Eunomie est une divinité allégorique personnifiant la Législation.
 En astronomie, (15) Eunomie est un astéroïde.